Avellanosa de Muñó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Avellanosa de Muñó (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Avellanosa de Muñó (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar